Змагання чоловіків у паралельному могулі на Чемпіонаті світу-2011 проходило в  Дір-Веллі, США, 5 лютого 2011 року (кваліфікація і фінал). Участь у змаганнях взяли 34 атлети з 17 країн світу.

Результати

Кваліфікація

Фінал
1/8 фіналу
 Александр Білодо -  Джакомо Матіз
 Сергій Волков -  Джеспер Бйорнланд
 Нобуюкі Нісі -  Джеремі Кота
 Патрік Дінін -  Джозеф Діскоу
 Гільбо Кола -  Пір Спітт
 Вілле Мітонен -  Александр Смишляєв
 Арту Кіраму -  Седрік Рошон
 Мікаель Кінгсбері -  Марк-Ентоні Ганьйо
1/4 фіналу
 Александр Білодо -  Сергій Волков
 Нобуюкі Нісі -  Патрік Дінін
 Гільбо Кола -  Вілле Мітонен
 Мікаель Кінгсбері -  Арту Кіраму
1/2 фіналу
 Александр Білодо -  Нобуюкі Нісі
 Мікаель Кінгсбері -  Гільбо Кола
За бронзу
 Нобуюкі Нісі -  Гільбо Кола
Фінал
 Александр Білодо -  Мікаель Кінгсбері
Фінальні результати

Посилання
 Календар
 Кваліфікація
 Фінальні результати

Чемпіонат світу з фристайлу 2011
Чоловічий паралельний могул на чемпіонатах світу з фристайлу